Това е списък на правителствата на Княжество България, Царство България, Народна република България и Република България.

Номерацията на правителствата е поредна, независимо от държавния статут и историческата съдба на България. В списъка, датите за назначаването на правителствата до 1916 г. са дадени в стар стил, така както са изписани в държавните документи от това време. Това може да породи някои малки различия с данните показани в друга литература по този въпрос , ползвана също като източник за правителствените кабинети на България.

Правителства

Бележки

Вижте също 
 Списък на Народните събрания на България

Външни препратки 
 Министерски съвет на Република България